О́льга Васи́льевна Перо́вская (1902—1961) — русская советская детская писательница.

Биография 
Её дед Василий Львович Перовский — политкаторжанин, брат С. Л. Перовской; отец — Василий Васильевич, учёный-лесовод, принимал участие в революционном движении.

Ольга Васильевна Перовская родилась а в селе Васильевка Мелитопольского уезда Таврической губернии Российской империи. С пяти лет и до совершеннолетия она жила в Семиречье в самых чудесных уголках Казахстана и Киргизии — в Верном и Пржевальске у берегов Иссык-Куля (село Михайловка), так как её отец — Василий Васильевич Перовский — учёный-лесовод, окончивший Петербургский лесной институт, в 1907 году приехал в Семиречье, где служил лесничим сначала в Капальском, а затем в Верненском и Пржевальском уездах. Многие детские впечатления от жизни в этих замечательных краях Ольга вспоминала впоследствии с большой теплотой, и они нашли отражение в её творчестве.

В 1918 году Василий Васильевич Перовский вместе с семьёй покинул Семиречье и уехал на Алтай. О жизни на Алтае Ольга Васильевна впоследствии также написала в своих произведениях («Алтайские рассказы», «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных»).

Поступив первоначально в Туркестанский университет, затем в 1923—1926 годах О. В. Перовская училась на биологическом факультете МГУ.

В 1925 году вышла её первая и наиболее известная книга рассказов «Ребята и зверята», сразу завоевавшая симпатии маленьких читателей. Это цикл рассказов о насыщенной событиями жизни детворы — четырёх сестёр, дочерей лесничего, служащего в Семиречье. Книгу можно назвать автобиографичной, так как в чертах её главных героев легко угадываются сама Ольга и её сестры.

Также О. В. Перовская является автором серии рассказов и повестей о животных: «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных», «Мармотка» (оба 1939), «Про поросят» (1941), «Остров в степи» (1934, совместно с 
Г. Замчаловым).

Книги Перовской носят познавательный характер, отличаются занимательностью сюжета и тонким пониманием психологии животных, показанной через детское восприятие.

Муж О. В. Перовской, писатель Г. Е. Замчалов, во время Великой Отечественной войны вступил в народное ополчение и погиб на фронте. 

Сама Ольга Васильевна эвакуировалась в Кисловодск (по другой информации в Пятигорск) и работала там библиотекарем. В августе 1942 года город захватывают немцы, а Перовская продолжает работать в библиотеке и во время оккупации. 11 января 1943 город освобождают, а её 15 марта 1943 года арестовывают и дают 10 лет лагерей за «сотрудничество с немцами». 
Один эпизод из её жизни в этот период рассказывал Л. Токмаков. Благодаря усилиям её сестры Софьи Перовской (Штрох), обратившейся к В. В. Ульриху, дело было пересмотрено и осенью 1945 года Перовская была освобождена. Однако в декабре 1949 года, после отставки Ульриха, она была повторно арестована и приговорена к ссылке, откуда вернулась в 1955 году. В конце 1950-х годов была реабилитирована.

В течение 5 лет, с 1950 по 1955 годы, её книги не печатались; диафильм «Франтик» из серии «Ребята и зверята» был изъят из продажи. Писательница, которую с большим удовольствием печатали и с восторгом читали дети, в этот период просто исчезла из жизни советской детской литературы.

Годы заключения и ссылки наложили отпечаток на жизнь писательницы, но она постаралась не переносить своё горе и обиду на творчество для детей и продолжала писать добрые, светлые, тёплые и счастливые книги. В это время она написала повесть «Джан — глаза героя» (1958) и закончила начатую ещё совместно с  Г. Замчаловым повесть «Золотое руно» (1957). 

Последние годы Ольга Васильевна была прикована к постели тяжёлой болезнью и умерла в возрасте 59 лет в 1961 году. 

Похоронена на кладбище в Подмосковном посёлке Переделкино.

Творчество

Произведения 

 «Ребята и зверята», М.— Л., 1925;
 «Мои волчата», М. — Л., 1927;
 «Ишка и Милка», М. — Л., 1928;
 «Чубарый», М. — Л., 1929;
 «Остров в степи»,1934, совм. с Г. Замчаловым;
 «Как и для чего я писала книгу „Ребята и зверята“» // Дет. лит-ра. 1935. № 10;
 «Дианка и Томчик»;
 «Франтик»;
 «Мишка»;
 «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных», 1939;
 «Мармотка», 1939;
 «Васька», М. — Л., 1941;
 «Про поросят», 1941;
 «Золотое руно», 1957, совм. с Г. Замчаловым;
 «Джан — глаза героя», 1958;
 «Тигрёнок Васька», М., 1959.

Примечания

Литература 
 Калашников В. А. Перовская // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: Мурари — Припев. — М.: Сов. энцикл., 1968. — Стб. 675—676.

Ссылки 
 Сайт об Ольге Перовской
 Фотография надгробия Ольги Васильевны Перовской
 Александр Лухтанов Дочь лесничего

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Писатели-анималисты
Ольга Васильевна
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Переделкинском кладбище
Детские писательницы СССР